Bechert steht für:

 Bechert (Bildhauerfamilie), schlesische Bildhauerfamilie, die um 1660 bis 1755 wirkte

Bechert ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Bechert (1843–1898), badischer Verwaltungsjurist und Politiker
 Ernst Bechert (* 1958), deutscher Komponist
 Fanny Bechert (* 1986), deutsche Autorin, Sprecherin und Hörbuchsprecherin
 Heinrich Bechert (1926–2005), deutscher Bauingenieur
 Heinz Bechert (1932–2005), Professor für Indologie und Buddhismuskunde
 Helmut Bechert (* 1933), deutscher Oberst im Ministerium für Staatssicherheit
 Karl Bechert (1901–1981), deutscher theoretischer Physiker und SPD-Politiker
 Marie-Luise Bechert (1908–1953), deutsche Organistin
 Paul Bechert (1886–1952), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Rudolf Bechert (1900–1961), deutscher Jurist
 Tilmann Bechert (* 1939), deutscher provinzialrömischer Archäologe und Historiker
 Tinka Bechert (* 1975), deutsche Bildende Künstlerin

Siehe auch:
 Becher (Begriffsklärung)